Omi beziehungsweise OMI steht für:

 Kosename für Großmutter
 OMI (Maschine), italienische Chiffriermaschinen
 Omi (Nagano), Dorf in der japanischen Präfektur Nagano
 Omi (Sänger), jamaikanischer Reggaesänger
 Kurzgeschichte von Stephen King aus der Sammlung Im Morgengrauen
 Provinz Ōmi, ehemalige Provinz Japans
 Ōmi-gun (Tottori), Landkreis der ehemaligen japanischen Provinz Inaba

Omi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Omi (1932–2022), japanischer Politiker
 Toshiya Omi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yukitaka Omi (* 1952), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Yūsuke Ōmi (* 1946), japanischer Fußballspieler

OMI ist die Abkürzung für:

 Oberministrant
 Oblati Mariae Immaculatae, Orden der katholischen Kirche, siehe Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria
 Osteuropamission International
 Ottico Meccanica Italiana, italienisches Werk für Optomechanik
 Ozone Monitoring Instrument Spektrometer auf dem Satelliten Aura, siehe Aura (Satellit)

Siehe auch: Ōmi

OMI